Темиров Ленур Серверович (род. 1 января 1990, Алмалык, Узбекская ССР) — украинский и российский борец классического стиля. Участник летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне и 2020 года в Токио, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года, многократный победитель и призёр чемпионатов Украины. Мастер спорта Украины международного класса. По происхождению — крымский татарин.

Биография 
Родился в Узбекской ССР, в начале 1990-х годов вернулся вместе с родителями в Крым. Борьбой начал заниматься по примеру старшего брата в возрасте 6 лет в спортивной школе села Солнечная Долина под руководством братьев Салиевых. В возрасте 10 лет одержал победу на соревнованиях своей возрастной группы в Запорожье, а в 14 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта, который трижды подтверждал. На первенстве Украины по греко-римской борьбе среди младших юношей в Котовске занял первое место в весовой категории до 35 кг. Норматив мастера спорта выполнил в 16 лет на чемпионате Украины в Виннице. Участвовал и побеждал на международных турнирах в Белоруссии, Польше и Венгрии.

В 2006 году занял пятое место на Чемпионате Европы среди кадетов в Турции, а в следующем году завоевал бронзу на том же турнире в Варшаве. Неоднократно побеждал на внутренних молодёжных соревнованиях. В 2010 году завоевал «серебро» на юниорском первенстве Европы по спортивной борьбе в болгарском Смокове и «золото» чемпионата Украины, а на взрослом чемпионате мира в Москве занял 7-е место.

В 2012 году Ленур Темиров представлял сборную Украины на Олимпийских играх в Лондоне, соревнуясь в весовой категории до 60 кг. В квалификационном раунде он уступил Алмату Кебиспаеву из Казахстана со счетом 0-3PP и прекратил дальнейшие выступления.

После присоединения Крыма к Российской Федерацией в 2014 году долгое время не мог выбрать, какую же страну будет представлять в будущем. 22-23 мая 2014 года принял участие в прошедшем в Запорожье чемпионате Украины по греко-римской борьбе, получив бронзу в весовой категории до 66 кг, а уже через три недели дебютировал в чемпионате России, уступив в 1/16 финала Аскеру Оршогдугову.

Позже стал представлять исключительно Россию. Принял участие в чемпионате России по борьбе 2016 года. В 2017 году занял пятое место на чемпионате России и был вызван в сборную. В дальнейшем вновь решил представлять Украину и на чемпионате мира 2018 года в Будапеште завоевал бронзу в категории до 63 кг составе украинской сборной. В апреле 2019 года в Бухаресте стал бронзовым призёром чемпионата Европы в категории до 60 кг. В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 63 кг Ленур в схватке за бронзовую медаль поборол спортсмена из Норвегии Стига Андре Берге и завоевал очередную свою бронзовую медаль европейского первенства.

Окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского.

Достижения 
 Мастер спорта Украины международного класса
 Чемпион Украины (3): 2010, 2011, 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Украины «'(2)»': 2012, 2014
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы (1): 2010
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (1): 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди кадетов (1): 2007
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1): 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 Досье членов олимпийской сборной Украины на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне на сайте НОК Украины

Борцы Украины
Борцы России
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Спортсмены Крыма
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского